Francja:
 Dambach – miejscowość
 Dambach-la-Ville – miejscowość

Niemcy:
 Dambach – dzielnica Fürthu
 Dambach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld

Osoby:
 Otto Dambach – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Dammbach